In België
 Stockholmstraat (Antwerpen)
 Stockholmstraat (Oostende)

In Nederland
 Stockholmstraat (Almere)
 Stockholmstraat (Deventer)
 Stockholmstraat (Groningen)
 Stockholmstraat (Haarlem)
 Stockholmstraat (Hengelo, Overijssel)
 Stockholmstraat (Sittard)
 Stockholmstraat (Utrecht)
 Stockholmstraat (Zwolle)